Borysowszczyzna – wieś w Polsce w powiecie siemiatyckim
 Borysowszczyzna – wieś i były majątek na Białorusi w pobliżu Hłuska
 Borysowszczyzna – dawny chutor na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Gudziewicze
 Borysowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.